Froböse oder  Froboese ist der Familienname von:

 Curt Froboese (1891–1994), deutscher Pathologe und Hochschullehrer

 Ingo Froböse (* 1957), deutscher Sportwissenschaftler
 Johann Nicolaus Froböse (1701–1756), deutscher Philosoph und Mathematiker, siehe Johann Nicolaus Frobesius
 Klaus Froboese (1947–2019), deutscher Opernregisseur
 Rolf Froböse (* 1949), deutscher Chemiker, Wissenschaftsjournalist und Buchautor

Siehe auch:

 Froboess
 Frobesius